Ježevo je naselje u općini Rugvica, smješteno nedaleko od Dugog Sela. 

Prihvatilište za strance Ježevo prvo je mjesto s kojim se susreću imigranti koji dođu u Hrvatsku.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Kapela sv. Antuna, zaštićeno kulturno dobro

 Naselja u Zagrebačkoj županiji